Кристал Бич има више значења:
 Кристал Бич (Њујорк)
 Кристал Бич (Аризона)